Ștefan Vodă ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Ștefan Vodă (Republik Moldau), Stadt in der Republik Moldau
 Ștefan Vodă (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău, Rumänien
 Ștefan Vodă (Călărași), Gemeinde im Kreis Călăraşi, Rumänien
 Rajon Ștefan Vodă, Verwaltungseinheit in Moldawien